Дибровский сельский совет:

 Дибровский сельский совет — входит в состав Миргородского района Полтавской области Украины.
 Дибровский сельский совет — входит в состав Роменского района Сумской области Украины.
 Дибровский сельский совет — входит в состав Синельниковского района Днепропетровской области Украины.